Savoia (italienisch für Savoyen) ist der Familienname folgender Personen:

 Amedeo Umberto Costantino Giorgio Paolo Elena Maria Fiorenzo Zvonimiro di Savoia Aosta (1943–2021), italienischer Unternehmer, siehe Amadeus von Savoyen (Unternehmer)
 Carlo Emmanuele Pio di Savoia (1585–1641), Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Carlo Pio di Savoia der Jüngere (1622–1689), italienischer Kardinal und Bischof
 Emanuele Filiberto di Savoia (* 1972), ältester Enkel des letzten italienischen Königs Umberto II.
 Gigi Savoia (* 1954), italienischer Schauspieler
 Luigi Amedeo di Savoia-Aosta (1873–1933), italienischer Marineoffizier und Forschungsreisender
 Maurizio di Savoia (1593–1657), Kardinal der Römisch-Katholischen Kirche, siehe Moritz von Savoyen

Siehe auch:

 Haus Savoyen
 Stammliste des Hauses Savoyen
 Mount Savoia
 Savoia Excelsior Palace
 Savoie
 Savoia-Marchetti